Sabbagh ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Sabbagh (1887–1951), ägyptisch-französischer Maler
 Hasib Sabbagh (1920–2010), libanesischer Unternehmer und Philanthrop
 Humaid Al Sabbagh (* 1972), Straßenradrennfahrer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
 Jean Sabbagh (1917–2006), französischer Konteradmiral und Berater von General Charles de Gaulle
 Jérôme Sabbagh (* 1973),  französischer Jazz-Saxophonist
 Michel Sabbagh (Schriftsteller) (1784–1816), palästinensischer Schriftsteller; auch Mikhail Sabbagh
 Michel Sabbagh (* 1933), palästinensischer katholischer Theologe und Lateinischer Patriarch von Jerusalem, siehe Michel Sabbah
 Mustafa Sabbagh, syrischer Geschäftsmann und Politiker
 Pierre Sabbagh (1918–1994), französischer Fernsehschaffender, Journalist, Filmregisseur und -produzent
 Rachid Sabbagh (* 19??), tunesischer Verteidigungsminister
 Rana Sabbagh (* 1962), jordanische Journalistin